Baquedano ist der Familienname folgender Personen:
 José de Vaquedano, auch Baquedano (um 1642–1711), spanischer Komponist
 Manuel Baquedano (1823–1897), chilenischer  General und Präsident

Baquedano ist der Name eines Ortes in Chile mit Bahnhof an der Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia

Baquedano steht für:
 General Baquedano (1898), chilenisches Segelschulschiff (1898)
 General Baquedano (FF 09), chilenische Fregatte (1971)